Ярилов — фамилия; имеет женскую форму Ярилова.

Известные носители:
 Ярилов, Арсений Арсеньевич (1868—1948) — российский и советский почвовед, организатор и историк науки, профессор.
 Ярилов, Евгений Витальевич (род. 1968) — Забайкальский региональный политический деятель, депутат.
 Ярилова, Ольга Сергеевна (род. 1970) — заместитель Министра культуры Российской Федерации (с 2018 года).